Il singolare del torneo di tennis Toyota Classic 1978, facente parte del WTA Tour 1978, ha avuto come vincitrice Chris Evert che ha battuto in finale Martina Navrátilová 7-6, 0-6, 6-3.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová (finale)
 Chris Evert (campionessa)
 Virginia Wade (semifinali)
 Wendy Turnbull (quarti di finale)

 Betty Stöve (semifinali)
 Kerry Reid (quarti di finale)
 Virginia Ruzici (secondo turno)
 Kathy May (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Toyota Classic 1978